Тумин — еврейская фамилия и название населённых пунктов:

Фамилия 
 Тумин, Марк Хаимович (Ефимович) (1946—2013) — художник.
 Тумина, Яна Марковна (род. 1972) — театральная актриса.

Белоруссия 
 Тумин — деревня в Каменецком районе Брестской области.

Украина 
 Тумин — село в Локачинском районе Волынской области.